Перепись населения Польши 1950 года () стала первой точной массовой переписью, проведенной в суверенной Польше после окончания Второй мировой войны. Перепись была проведена 4-5 декабря . Перепись установила, что население Польши сократилось почти на 7 миллионов, по сравнению с переписью 1931 года и составляло в 1950-м году 25.008.000 человек. 

Вскоре после окончания войны, в 1946 году уже проводилась перепись для сбора базовой информации о населении Польши, которая в 1946 году значительно изменила границы по сравнению с 1931-м, когда проводилась последняя перепись. Из-за скорости и неподготовленности при проведении переписи в 1946 году, её результаты можно считать довольно относительными. Так, общие число населения варьировалось в пределах 18-23 миллионов.

Для сбора более подробных результатов и была проведена перепись 1950 года.

Общие результаты 
 Всего населения - 25.008.000 чел., из них 5,4 млн - дети до 10 лет
 Уровень грамотности - 91.9%
 Уровень урбанизации - 39 %
 Плотность населения - 80 чел. на кв. км.
 На 100 мужчин приходилось 110 женщин

Подробные результаты

Ссылки 
 Данные переписей населения Польши 1921-2011 гг. (таблица .xlsx)

Примечания 

Польша
Переписи населения в Польше
1950 год в Польше
Декабрь 1950 года